Корпорація «Безсмертя» (фільм)
 Корпорація «Безсмертя» (роман) - роман Роберта Шеклі